Die Ploërmel Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Morbihan in der Region Bretagne. Sie wurde am 26. August 2016 gegründet und umfasst 30 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Gemeinde Ploërmel.

Gründung 
Als Nachfolgeorganisation des gleichnamigen Gemeindeverbandes Ploërmel Communauté (vor 2017), sowie der Josselin Communauté, der Communauté de communes du Porhoët und der Communauté de communes de Mauron en Brocéliande entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017. Es handelt sich hier um eine Neugründung, der gleichnamige Vorgänger stellte eine andere Rechtspersönlichkeit dar.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Lanouée und Les Forges in die Commune nouvelle Forges de Lanouée auf, und die ehemaligen Gemeinden Ploërmel und Monterrein gingen in die Commune nouvelle Ploërmel auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 30.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Ploermel Communaute
Gegründet 2016